Un saulnier est un artisan de la saulnerie, ancien métier lié au sel. Ce mot, qui n'est plus usité aujourd'hui (au profit de saunier), se retrouve dans de nombreux patronymes ou toponymes.

Patronymes

Saulnier 
-
par ordre alphabétique des prénoms
 Beth Saulnier (1969-), autrice américaine de romans policiers ;
 Camille Saulnier (1859-1929), homme politique français ;
 Christiane Saulnier (1942-1993), historienne française ;
 Cyril Saulnier (né en 1975), joueur de tennis français ;
 Jacques Saulnier (1928-2014), chef décorateur de cinéma français ;
 Jean Saulnier (1930-2013), général français ;
 Jean-Pierre Saulnier (né en 1939), acteur canadien ;
 Jeremy Saulnier (né en 1976), réalisateur américain ;
 Jillian Saulnier (née en 1992), joueuse canadienne de hockey sur glace ;
 Jules Saulnier (1817-1881), architecte français ;
 Louise-Andrée Saulnier (-2022), sexologue, auteure et animatrice de télévision québécoise 
 Lucien Saulnier (1916-1989), personnalité politique montréalaise et administrateur public canadien ;
 Marcel Saulnier ( ? -1842), peintre de l'époque romantique ;
 Raymond Saulnier (1881-1964), ingénieur français, fondateur de la société Morane-Saulnier ;
 Sébastien Louis Saulnier (1790-1835), haut fonctionnaire français ;
 Serge Saulnier (né en 1952), manager d'écurie de sport automobile, président du directoire du circuit de Nevers Magny-Cours ;
 Serge Saulnier, joueur français de rugby à XV.
 Verdun-Léon Saulnier, universitaire français spécialiste de la littérature de la Renaissance.

Le Saulnier 
François Le Saulnier de Saint-Jouan (1784-1847), armateur de Binic.
Régis Le Saulnier de Saint-Jouan (1921-2005), archiviste et historien.
 Marguerite Le Saulnier de Saint-Jouan (1879-1944),  fondatrice de l'École de Coat-en-Doc'h, qui fit don à l'Institut des Salésiens du château et des terres de Coat-en-Doc'h en Lanrodec.
 Pierre Le Saulnier de Saint-Jouan (1888 -1915), capitaine mort au combat, dont la biographie a été écrite par Geoffroy de Grandmaison. Ouvrage couronné par l’Académie française.
 Bonaventure Le Saulnier du Vauhello (1751-1826), avocat au parlement de Bretagne (1777), procureur général syndic des Côtes-du-Nord (1792), emprisonné sous la Terreur (1793-1794), avocat des chouans et des émigrés, avait épousé en 1781 l'héritière de La Cour.
 Hyppolite Le Saulnier de Vauhello (1796-1858), fils du précédent, capitaine de vaisseau, auteur de travaux d'hydrographie, mort à Paris, inhumé à Andel.
 Bonaventure Le Saulnier de la Cour (1821-1880), neveu du précédent, capitaine de frégate, major général de Brest. Il avait épousé la fille du contre-amiral baron Grivel, pair de France.

Autre
Le château Saulnier, un château sis à Saint-Front-la-Rivière, dans le département français de la Dordogne.

Voir aussi
 Morane-Saulnier

Patronyme français